Jaume Aymà i Ayala (Barcelona 1882 - Sant Cugat del Vallès 1964), editor català
 Jaume Aymà i Mayol (Barcelona 1911 - Sant Cugat del Vallès 1989), editor, publicista català i fill de Jaume Aymà i Ayala.